Nore peut faire référence à :

Toponyme 

 Nore, un banc de sable dans l'estuaire de la Tamise en Angleterre
 Pic de Nore, sommet et col de France dans la Montagne Noire
 Nore une rivière irlandaise 
 Nore, un village de Norvège
 Nore, une localité de Suède

Pseudonyme 

 N.O.R.E., ancien nom du rappeur P.A.P.I.